Институт химии нефти СО РАН — один из институтов Томского научного центра Сибирского Отделения Академии Наук. Расположен в Томске.

Общие сведения 
Основными направлениями научной деятельности института являются физико-химические основы технологий увеличения нефтеотдачи, химия нефти (состав, строение, свойства, реология, поверхностные явления и структурообразование), превращения нефтей и других каустобиолитов, а также их компонентов, химические аспекты рационального природопользования и экологии, в том числе научные проблемы очистки окружающей среды от загрязнений нефтью и нефтепродуктами с применением микробиологических и физико-химических методов.

История 

Институт был основан в 1970 году для развития комплексных исследований в области химии и технологии нефтей Западной Сибири на основании трёх постановлений (Постановление СМ СССР N 594 от 05.08.68 г., Постановление Президиума АH СССР N 629 от 27.09.68 г., Постановление Президиума СО АH СССР N 32 от 15.01.70 г.).

Первоначально располагался в бывшем особняке И. И. Смирнова (Кооперативный переулок, д. 5)

Директора 
Институт возглавляли:
 1970—1973 — директор-организатор института, член-корреспондент АH СССР Михаил Федорович Шостаковский
 1973—1978 — доктор химических наук, профессор Юрий Гавриилович Кряжев
 1978—1981 — кандидат химических наук Анатолий Николаевич Плюснин
 1981—1989 — член-корреспондент АН СССР Геннадий Фёдорович Большаков
 1989—1997 — доктор химических наук, профессор Екатерина Егоровна Сироткина
 1997 — по настоящее время — доктор технических наук, профессор Любовь Константиновна Алтунина

Структура 
Среди научных подразделений института:
 Лаборатория углеводородов и высокомолекулярных соединений нефти. Заведующий — д.х.н. Головко А. К.
 Лаборатория гетероорганических соединений нефти. Заведующая — д.х.н. Мин Р. С.
 Лаборатория природных превращений нефти. Заведующая — д.х.н. Серебренникова О. В.
 Лаборатория коллоидной химии нефти. Заведующая — д.т. н., проф. Алтунина Л. К.
 Лаборатория реологии нефти. Заведующая — к.т. н. Юдина Н. В.
 Лаборатория каталитической переработки легких углеводородов. Заведующий — д.х.н. Восмериков А. В.
 Научно-исследовательский информационный центр с музеем нефтей. Заведующий — к.г.-м.н., Ященко И.Г.
 Лаборатория физико-химических методов исследования. Заведующий — к.т. н. Великов А. А.
 Научно-исследовательская технологическая группа. Заведующий — к.х.н. Борило А. В.
 Кафедра высокомолекулярных соединений

Дирекция 
 Директор — Любовь Константиновна Алтунина, профессор, доктор технических наук
 Зам. директора по научной работе:
 Восмериков Александр Владимирович, доктор химических наук
 Великов Анатолий Алексеевич, кандидат технических наук
 Учёный секретарь — Савинова Ида Александровна, кандидат химических наук
 Учёный секретарь по международным связям — Харькова Надежда Станиславовна

См. также 
 Институт цитологии и генетики СО РАН

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт института 

Институты РАН
Томский научный центр СО РАН
Химические институты
Институты АН СССР